Reiterbach steht für Gewässer:
 Reiterbach (Dorfbach)
 Reiterbach (Pöls)
 Reiterbach (Urslau)
Siehe auch:
Reitbach